

Села:
 Заливне — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Заливне — Запорізька область, Запорізький район, Новомиколаївська селищна громада